Die Wasserball-Weltmeisterschaften 2003 fanden im Rahmen der Schwimmweltmeisterschaften 2003 in Barcelona statt.

Männer

Gruppenphase 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale qualifizierten sich jeweils die Gruppensieger direkt sowie die Gewinner aus den Spielen der Hauptrunde.

Die Gewinner der Begegnungen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Verlierer spielten um Platz fünf bis acht.

Platzierungsspiele um Platz 9 bis 12 

Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielte ein Verlierer aus dem Achtelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Achtelfinale.

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8 

Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielte ein Verlierer aus dem Viertelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Viertelfinale.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde von den Gewinnern der Viertelfinals ausgetragen.

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Frauen

Gruppenphase 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale qualifizierten sich jeweils die Gruppensieger direkt sowie die Gewinner aus den Spielen der Hauptrunde.

Die Gewinner der Begegnungen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Verlierer spielten um Platz fünf bis acht.

Platzierungsspiele um Platz 9 bis 12 

Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielte ein Verlierer aus dem Achtelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Achtelfinale.

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8 

Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielte ein Verlierer aus dem Viertelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Viertelfinale.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde von den Gewinnern der Viertelfinals ausgetragen.

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Weblinks 
 Ergebnisse bei der FINA

2003
Sportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Barcelona
Wasserball (Spanien)